Amerikai Egyesült Államok
Clarksdale (Illinois)
Clarksdale (Indiana)
Clarksdale (Mississippi)
Clarksdale (Missouri)

lásd még
 Clarkdale (egyértelműsítő lap)